Gele bremkaartmot
 Vale bremkaartmot